Stralendorf ist der Name folgender Orte:

 Stralendorf, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Stralendorf (Rom), Ortsteil der Gemeinde Rom im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern

Stralendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Leopold von Stralendorf, ab 1605 Reichsvizekanzler
 Nikolaus von Stralendorf († 1334), Domherr zu Lübeck und Schwerin
 Peter Heinrich von Stralendorf, Freiherr von Goldrebe (1580–1637), Reichsvizekanzler des Heiligen Römischen Reiches

Siehe auch:
 Stralendorff